Ectocyclops poppei – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1880 roku przez niemieckiego zoologa H. Rehberga.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Ectocyclops poppei (Rehberg, 1880). In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. World Register of Marine Species

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1880 roku